Il existe par le passé deux stations du métro de Londres nommées Strand, toutes les deux situées près du Strand.

 La première est sur une antenne de la Piccadilly line et ouverte sous le nom de Strand en 1907. Elle est renommée Aldwych en 1915. Cette station est fermée en 1994, mais le bâtiment situé en surface existe toujours.
 La seconde station est située sur la Northern line. Elle est ouverte sous le nom de Charing Cross en 1907 avant d'être renommée Strand en 1915. Elle est fermée entre 1973 et 1979 ; à sa réouverture, elle est combinée avec l'ancienne station Trafalgar Square de la Bakerloo line et le nouveau terminus de la Jubilee line (cette ligne ne la desservant plus depuis son prolongement) le . Depuis sa réouverture, la station reprend son nom d'origine, Charing Cross. La station Embankment, qui s'appelle Charing Cross avant 1979, est donc renommée.